bacillus – bakteria o wydłużonym walcowym kształcie
 Bacillus – rodzaj Gram-dodatnich bakterii
 Bacillus – rodzaj owadów z rzędu straszyków